Wistar ist der Name von:

 Caspar Wistar (1761–1818), US-amerikanischer Arzt und Anatom

Nach Wistar ist benannt:
 Das Wistar Institute, US-amerikanisches Forschungsinstitut in Philadelphia, Pennsylvania
 die Wistar-Ratte, ein Versuchstier, siehe Farbratte